Åstön kan syfta på:

 Åstön (ort) – en ort i Timrå kommun
 Åstön (ö) – en ö i Timrå kommun
 Åstön (naturreservat) – ett naturreservat i Timrå kommun
 Åstöns skjutfält – sedan 2000 Åstöns naturreservat.